Schlaak ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhardt Schlaak (* 1959), deutscher Brigadegeneral
 Evelin Schlaak, verh. Evelin Jahl (* 1956), deutsche Leichtathletin
 Gerd Schlaak (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Max Schlaak, Internist, Direktor des Forschungszentrums Borstel
 Ulrich Schlaak (1932–2016), deutscher Politiker (SED)
 Uwe Schlaak (* 1948), deutscher Politiker (PDS) 

Siehe auch:
 Schlag
 Schlaag